Acontia luteola is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1891 door Max Saalmuller.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

luteola
Dier uit het Afrotropisch gebied